Рабдити́да () — отряд нематод класса Chromadorea. Включает по современным представлениям всех представителей прежнего класса Secernentea.

Свободноживущие представители живут в почве и являются сапрофагами; многие виды являются паразитами растений и животных.

Классификация и представители 
 Подотряд Rhabditina
Группа включает свободноживущие формы и паразитов животных. К этой группе относится модельный вид Caenorhabditis elegans. Некоторые виды паразитируют в человеке (Ancylostoma, Necator).
 Подотряд Myolaimina
Свободноживущие нематоды-сапрофаги.
 Подотряд Tylenchina
Паразиты растений. Многие виды являются сельскохозяйственными вредителями (Meloidogyne).
 Подотряд Spirurina
Паразиты животных. Включает большинство нематод-паразитов человека (Ascaris, Brugia, Enterobius, Loa и др.).

Примечания 

Отряды круглых червей